Grisel steht für:

 eine Gemeinde in der spanischen Provinz Saragossa, siehe Grisel (Zaragoza)

Grisel ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe Grisel (1872–1942), französischer Leichtathlet und Turner
 Joseph Grisel (1703–1787), französischer asketischer Schriftsteller und Geistlicher
 Pierre Grisel (1869–1959), französischer Chirurg

Siehe auch:
 Grisel-Syndrom
 Griesel
 Kriesel